Cipoensi – abitanti di Capão do Cipó
Cipoensi – abitanti di Cipó